Le tournoi d'Adélaïde est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1976 se dispute du  au .

Chris O'Neil remporte le simple dames. En finale, elle bat Nerida Gregory, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nerida Gregory et Rosalyn McCann.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976
Adelaide
Tennis en Australie en 1976
Sport en novembre 1976
Sport en décembre 1976